Халльберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Халльберг, Анна (род. 1975) – шведская поэтесса, литературный критик.
 Халльберг, Анна (политик) (род. 1963) — шведская женщина-политик.
 Халльберг, Мелкер (род. 1995) — шведский футболист, полузащитник клуба «Удинезе».
 Халльберг-Бройх, Теодор фон (полное имя Карл Теодор Мария Губерт Исидор фон Халльберг цу Бройх, известен также как «Гаутингский отшельник»; 1768—1862) — немецкий писатель и путешественник.